Kikimora (mythologie), huisgeest uit de Slavische mythologie
 Kikimora (geslacht), geslacht van spinnen